Tabanan kan syfta på:

Indonesien 

 Kabupaten Tabanan, kabupaten, Provinsi Bali, 
 Kecamatan Tabanan, distrikt, Provinsi Bali, 
 Tabanan (kabupatenhuvudort i Indonesien), Provinsi Bali,